

Persone
Carol Turney – cestista canadese
Edwin Turney – imprenditore statunitense
Hopkins L. Turney – politico statunitense
Jacob Turney – politico statunitense
Peter Turney – politico statunitense
Norris Turney – musicista statunitense

Altro
12860 Turney – asteroide
Turney – villaggio del Missouri